Lego Architecture er en produktlinje produceret af den danske legetøjskoncern LEGO, der består af modeller af berømte bygningsværker i mikroskala. Målet med serien er at "hylde arkitekturen i fortiden, nutiden og fremtiden igennem legoklodsen”. Det indeholder ern række Legosæt designet af ‘Architectural Artist’ Adam Reed Tucker.

Sæt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Architecture på Brickset

Architecture